

Веллі-Гед — місто, штат Алабама
 Веллі-Гед — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія